Nostradamus — шістнадцятий студійний альбом англійської групи Judas Priest, який був випущений 13 червня 2008 року.

Композиції 
 Dawn of Creation — 2:32
 Prophecy — 5:27
 Awakening — 0:53
 Revelations — 7:05
 The Four Horsemen — 1:35
 War — 5:05
 Sands of Time — 2:37
 Pestilence and Plague — 5:09
 Death — 7:34
 Peace — 2:22
 Conquest — 4:42
 Lost Love — 4:28
 Persecution — 6:34
 Solitude — 1:23
 Exiled — 6:33
 Alone — 7:50
 Shadows in the Flame — 1:10
 Visions — 5:24
 Hope — 2:10
 New Beginnings — 4:57
 Calm Before the Storm — 2:05
 Nostradamus — 6:43
 Future of Mankind — 8:30

Джерела 
 Nostradamus  allmusic
 Nostradamus  last.fm

Альбоми Judas Priest
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Червень 2008